Die Schachweltmeisterschaft 2018 um den Titel der Weltmeisterin im Schach, für die die Chinesinnen Tan Zhongyi als amtierende Weltmeisterin und Ju Wenjun als Gewinnerin des FIDE Grand Prix der Frauen 2015–2016 qualifiziert waren, fand zwischen dem 2. und dem 20. Mai 2018 statt. Als Austragungsorte für den ursprünglich für 2017 geplanten Zweikampf waren Jus Heimatstadt Shanghai (2.–9. Mai 2018) und Tans Heimatstadt Chongqing (11.–20. Mai) benannt. Hauptschiedsrichterin war Anastasija Sarokina aus Belarus. Im Zweikampf setzte sich die Herausforderin Ju Wenjun mit 5½:4½ durch und wurde damit erstmals Schachweltmeisterin.

Mangelndes Sponsoreninteresse bei den letzten Weltmeisterschaften und die in der Ausschreibung angebotene Verlängerung des Spieltermins bis Ende März 2018 führten zu einer Verschiebung in das Jahr 2018.

Nach wechselhaftem Verlauf, in dem Ju dominierte, lag sie mit einem Punkt Vorsprung in der zehnten Partie in Führung, weshalb Tan gewinnen musste, um ihren Titel erfolgreich zu verteidigen. Tan startete daher mit den schwarzen Steinen einen Angriffsversuch, der jedoch von Ju abgewehrt wurde. Ju spielte fortan trotz eines Mehrbauern auf Remis, startete dann einen Angriffsversuch, aber tauschte die Damen für ein Endspiel ohne schwarze Chancen, anstatt einen zweiten Bauern zu gewinnen. Wie von Ju angestrebt, endete die Partie bald remis, wodurch sie zur sechsten chinesischen Schachweltmeisterin wurde.

Die nächste WM wurde im November 2018 im K.o.-Format gespielt. In Chanty-Mansijsk verteidigte Ju ihren Titel.

Tabelle

Partien

1. Partie 

 Ju Wenjun – Tan Zhongyi ½:½
 Shanghai, 3. Mai 2018
 Angenommenes Damengambit, D20
 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 c5 4. d5 e6 5. Lxc4 Sf6 6. Sc3 exd5 7. exd5 a6 8. a4 Ld6 9. Sf3 0–0 10. 0–0 Lg4 11. h3 Lh5 12. Lg5 Te8 13. Ld3 Sbd7 14. Se4 Se5 15. g4 Sxd3 16. Lxf6 gxf6 17. Dxd3 Lg6 18. Tae1 De7 19. Sfd2 Lf4 20. Df3 De5 21. Te2 f5 22. gxf5 Dxf5 23. Tfe1 Te5 24. Sc4 Lh2+ 25. Kg2 Dxf3+ 26. Kxf3 Lxe4+ 27. Txe4 Txe4 28. Txe4 Td8 29. Se3 b5 30. axb5 axb5 31. Te7 Kf8 32. Ta7 Le5 33. b3 c4 34. bxc4 bxc4 35. Ke4 Te8 36. Kf3 c3 37. Ta6 Tc8 38. Ke4 Lh2 39. Tc6 Txc6 40. dxc6 Ke7 41. Sd5+ Kd6 42. Sxc3 Kxc6 43. Kf5 Lg1 44. Se4 h6 45. Ke5 Kd7 46. Kf4 Lh2+ 47. Kf5 Ke7 48. Sf6 Lg1 49. f3 Kf8 50. Sh5 Lb6 51. Kg4 La5 52. Sg3 Kg7 53. Kf5 Lc7 54. Sh5+ Kf8 55. f4 La5 56. Ke5 Lc7+ 57. Ke4 La5 58. Sg3 Kg7 59. Kf5 Ld2 60. Se4 Le3 61. h4 h5 62. Sd6 f6 63. Se4 Kf7 ½:½

2. Partie 

 Tan Zhongyi – Ju Wenjun 0:1
 Shanghai, 4. Mai 2018
 Sizilianisch im Anzuge, A21
 1. c4 e5 2. Sc3 Lb4 3. d3 Lxc3+ 4. bxc3 d6 5. g3 f5 6. Lg2 Sf6 7. Tb1 c6 8. Sf3 Dc7 9. 0–0 0–0 10. Lg5 Sbd7 11. Sd2 h6 12. Lxf6 Sxf6 13. e4 Le6 14. Lh3 Dd7 15. exf5 Lxf5 16. Lxf5 Dxf5 17. Se4 Dd7 18. Db3 Sxe4 19. dxe4 Tf7 20. Tfd1 Dg4 21. Txd6 De2 22. Tf1 Taf8 23. c5 Kh7 24. Dd1 Dxa2 25. Db1 Dc4 26. Td2 a5 27. Db6 Dxc3 28. Tb2 h5 29. Ta2 a4 30. Db2 Dxc5 31. Txa4 g6 32. Dd2 Kg7 33. Ta5 Dd4 34. Dxd4 exd4 35. f4 Td8 36. Kf2 b6 37. Ta6 c5 38. Txb6 Ta7 39. f5 gxf5 40. exf5 d3 41. Tc6 Ta2+ 42. Kf3 d2 43. Tc7+ Kf6 44. Tc6+ Ke7 45. Td1 Tc2 46. h3 c4 47. g4 hxg4+ 48. hxg4 Tc1 49. Ke2 c3 50. Tc7+ Kf6 51. Tc6+ Kg5 52. Kf3 Tg8 53. Ke2 Th8 54. Td6 Txd1 55. Kxd1 Th1+ 0:1

3. Partie 

 Ju Wenjun – Tan Zhongyi 1:0
 Shanghai, 6. Mai 2018
 Katalanische Eröffnung, E04
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. g3 dxc4 5. Lg2 Sc6 6. 0–0 Tb8 7. Sc3 b5 8. Se5 Sxe5 9. dxe5 Sd7 10. Dc2 Lb7 11. Lxb7 Txb7 12. Td1 Le7 13. De4 Dc8 14. Dg4 g5 15. Dh5 Sc5 16. Lxg5 c6 17. Td4 Td7 18. Lxe7 Kxe7 19. Dh4+ Ke8 20. Tad1 Dd8 21. Df4 Txd4 22. Txd4 Db6 23. Td6 Tf8 24. Se4 Sxe4 25. Dxe4 Db7 26. Txc6 Kd7 27. Dd4+ 1:0

4. Partie 

 Tan Zhongyi – Ju Wenjun 1:0
 Shanghai, 7. Mai 2018
 Trompowsky-Eröffnung, A45
 1. d4 Sf6 2. Lg5 d5 3. Sd2 Sbd7 4. Sgf3 h6 5. Lh4 c5 6. e3 e6 7. c3 Le7 8. Ld3 Dc7 9. De2 0–0 10. 0–0 b6 11. Lxf6 Sxf6 12. Se5 Lb7 13. f4 Se4 14. Tad1 Ld6 15. Dg4 f5 16. Dh3 Lxe5 17. fxe5 De7 18. Dh5 Kh7 19. De2 Tac8 20. Tf4 Tf7 21. g4 Tcf8 22. Dg2 cxd4 23. cxd4 Sxd2 24. Txd2 g6 25. Dh3 Lc8 26. Tg2 g5 27. Tf3 Kg7 28. Dh5 Ld7 29. h4 fxg4 30. Dg6+ Kh8 31. Dxh6+ Kg8 32. Txg4 Tg7 33. Tf6 Db4 34. Dxg7+ Kxg7 35. Txg5+ 1:0

5. Partie 

 Tan Zhongyi – Ju Wenjun 0:1
 Shanghai, 9. Mai 2018
 Läuferspiel, C24
 1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. d3 c6 4. Sf3 d5 5. Lb3 a5 6. a4 Lb4+ 7. c3 Ld6 8. 0–0 0–0 9. exd5 cxd5 10. Sa3 Sbd7 11. Te1 h6 12. Sb5 Lb8 13. d4 e4 14. Sd2 Sb6 15. f3 Te8 16. Lc2 Ld7 17. Tb1 exf3 18. Sxf3 Se4 19. Se5 Lxe5 20. dxe5 Lxb5 21. axb5 Txe5 22. Le3 Te6 23. Ld4 Sc4 24. Ld3 Dg5 25. b3 Scd6 26. Tb2 Tae8 27. Tbe2 Sf5 28. Lc2 Sh4 29. Dd3 Sg6 30. Le3 Dh5 31. c4 Se5 32. Dd4 Tg6 33. Lxe4 dxe4 34. Kf1 Sf3 35. Dd7 Sxh2+ 0:1

6. Partie 

 Ju Wenjun – Tan Zhongyi 0:1
 Chongqing, 12. Mai 2018
 Katalanische Eröffnung, E01
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 Lb4+ 5. Ld2 Ld6 6. Sf3 0–0 7. 0–0 c6 8. Sc3 dxc4 9. Lg5 Sbd7 10. Se4 Le7 11. Sxf6+ Lxf6 12. Lxf6 Dxf6 13. Dc1 e5 14. Dxc4 Te8 15. dxe5 Sxe5 16. Db3 Te7 17. Sd4 Lg4 18. f3 Ld7 19. Dc3 Tc8 20. Tad1 c5 21. Sc2 b5 22. b3 Db6 23. Kh1 b4 24. Dd2 Lc6 25. Se3 g6 26. Dc2 c4 27. Sxc4 Sxc4 28. Dxc4 Lb7 29. Df4 Txe2 30. Td7 Tf8 31. Td2 Txd2 32. Dxd2 Td8 33. Df4 a5 34. h4 h5 35. Kh2 La6 36. Tg1 Dd6 37. Dg5 Dd5 38. Df6 Td6 39. Db2 Te6 40. Lf1 Dxf3 41. Lxa6 Txa6 42. Tg2 Tf6 43. Dd4 Kh7 44. Db2 Tf5 45. Dc2 De3 46. Te2 Dd4 47. Kg2 Dd5+ 48. De4 Dd1 49. Te1 Dd2+ 50. Te2 Dc1 51. Te1 Db2+ 52. De2 Df6 53. Tc1 Te5 54. Df3 De7 55. Tc2 Kg7 56. Dd3 Te3 57. Dd4+ Kh7 58. Tf2 Db7+ 59. Kh2 Te1 60. Tg2 De7 61. Tf2 Te2 62. Df4 Kg8 63. Df3 Txf2+ 64. Dxf2 De4 65. Dd2 Kg7 66. Db2+ Kf8 67. Dd2 De5 68. Dd8+ Kg7 69. Dd2 Dc3 70. Df2 Kf8 71. De2 Dd4 72. Dc2 De5 73. Df2 Ke8 74. Dg2 Dc5 75. Da8+ Ke7 76. De4+ Kd8 77. Dd3+ Kc7 78. Dd2 f5 79. De2 Kd7 80. Dd3+ Ke7 81. De2+ Kf7 82. Dd2 Ke6 83. De2+ Kd5 84. Df3+ Kd6 85. Dd3+ Kc7 86. Dd2 De5 87. Df2 Kc6 88. Dc2+ Dc3 89. De2 Kd5 90. Db5+ Dc5 91. Dd3+ Dd4 92. Df3+ De4 93. Dd1+ Kc5 94. Dd2 Df3 95. Dc2+ Kd4 96. Dd2+ Ke4 97. Dc2+ Ke3 98. Dc5+ Ke2 99. Dc2+ Ke1 100. Dc1+ Dd1 101. Dc6 De2+ 102. Kh3 De4 103. Dc1+ Kf2 104. Dd2+ De2 105. Dd4+ Kf1 106. Da1+ Kf2 107. Dd4+ De3 108. Db2+ Ke1 109. Db1+ Kd2 110. Db2+ Kd1 111. Db1+ Dc1 112. Dd3+ Dd2 113. Db1+ Ke2 114. Dh1 De1 115. Dd5 Df1+ 116. Kh2 Df2+ 117. Kh3 Df1+ 118. Kh2 Df3 119. Dc4+ Kf2 120. Dc5+ De3 121. Dc2+ De2 122. Dc6 Kf1+ 123. Kh3 Kg1 124. Dc5+ Df2 125. Dc1+ Df1+ 0:1

7. Partie 

 Tan Zhongyi – Ju Wenjun ½:½
 Chongqing, 13. Mai 2018
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E51
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Sf3 d5 5. e3 0–0 6. Ld2 b6 7. cxd5 exd5 8. Ld3 Lb7 9. 0–0 Ld6 10. Sb5 Le7 11. Tc1 c5 12. Se5 a6 13. Sc3 Sc6 14. Sxc6 Lxc6 15. dxc5 bxc5 16. Sa4 c4 17. Lc2 Tb8 18. Lc3 Ld6 19. Ld4 De7 20. Sc3 Le5 21. b3 Tfd8 22. h3 Tbc8 23. Dd2 Lb7 24. Tfd1 Se4 25. De1 Sc5 26. Se2 cxb3 27. axb3 Ld6 28. Lb2 Se6 29. Sd4 Sxd4 30. exd4 Dxe1+ 31. Txe1 Lf4 32. Lf5 Lxc1 33. Lxc8 Ld2 ½:½

8. Partie 

 Ju Wenjun – Tan Zhongyi ½:½
 Chongqing, 15. Mai 2018
 Abgelehntes Damengambit, D30
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 c6 4. Lg5 f6 5. Lf4 g5 6. Lxb8 Txb8 7. e3 Ld6 8. Sc3 Sh6 9. Le2 0–0 10. Dc2 Ld7 11. e4 dxe4 12. Sxe4 Lb4+ 13. Sc3 g4 14. Sd2 Le8 15. Sb3 Lg6 16. Ld3 f5 17. 0–0–0 Dg5+ 18. Kb1 Tfe8 19. c5 Lxc3 20. Dxc3 Tbd8 21. The1 Sf7 22. Lc4 Df6 23. f4 gxf3 24. gxf3 b5 25. Ld3 e5 26. dxe5 Txe5 27. Lc2 f4 28. Txd8+ Dxd8 29. Lxg6 Txe1+ 30. Dxe1 hxg6 31. De4 Df6 32. Sd4 Se5 ½:½

9. Partie 

 Tan Zhongyi – Ju Wenjun ½:½
 Chongqing, 16. Mai 2018
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E37
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2 d5 5. a3 Lxc3+ 6. Dxc3 Se4 7. Dc2 c5 8. dxc5 Sc6 9. Sf3 Da5+ 10. Ld2 Sxd2 11. Dxd2 dxc4 12. Dxa5 Sxa5 13. e3 b5 14. cxb6 axb6 15. Sd2 b5 16. a4 Sb7 17. Ta3 Txa4 18. Txa4 bxa4 19. Lxc4 Ld7 20. Se4 Ke7 21. Ke2 Tb8 22. Tb1 Lc6 23. Sc3 Sc5 24. f3 f5 25. Kd2 g5 26. Le2 h5 27. Kc2 g4 28. Td1 Tg8 29. Td4 gxf3 30. Lxf3 Lxf3 31. gxf3 Tg2+ 32. Td2 Tg1 33. Td4 Tf1 34. Sxa4 e5 35. Th4 Tf2+ 36. Kd1 Sxa4 37. Txa4 Txf3 38. Ke2 Th3 39. Ta6 Txh2+ 40. Kf3 Th3+ 41. Kf2 Th2+ 42. Kg3 Te2 43. Kf3 Txb2 44. Th6 Th2 45. e4 Th4 46. exf5 Tf4+ 47. Ke3 Txf5 48. Ke4 Tg5 49. Ta6 Kf7 50. Ta7+ Kg6 51. Ta6+ Kg7 52. Ta7+ Kh6 53. Ta8 Tg7 54. Kxe5 Kg5 55. Ke4 Kg4 56. Ke3 Kg3 57. Ke2 Kg2 58. Th8 Te7+ 59. Kd2 Te5 60. Tg8+ Kh3 61. Tg7 h4 62. Tg8 Kh2 63. Tg4 h3 64. Tg8 Te6 65. Tg7 Te8 66. Tg6 Ta8 67. Ke2 Ta2+ 68. Kf1 Tg2 69. Tf6 Tg5 70. Tf2+ Kh1 71. Tf6 Tg1+ 72. Kf2 Tg2+ 73. Kf1 h2 74. Tf8 Tg1+ 75. Kf2 Tg2+ 76. Kf1 Ta2 77. Tf7 Ta1+ 78. Kf2 Ta2+ 79. Kf1 Ta1+ 80. Kf2 Ta2+ ½:½

10. Partie 

 Ju Wenjun – Tan Zhongyi ½:½
 Chongqing, 18. Mai 2018
 Moderne Verteidigung, A40
 1. d4 g6 2. Sf3 Lg7 3. e4 d6 4. Lc4 e6 5. 0–0 Se7 6. a4 Sd7 7. c3 a5 8. Te1 b6 9. Sa3 h6 10. Ld3 Lb7 11. Sc4 0–0 12. De2 e5 13. dxe5 dxe5 14. b3 Db8 15. La3 c5 16. Tad1 Td8 17. Lc1 Lc6 18. Lc2 Dc7 19. Sa3 g5 20. h4 g4 21. Sh2 h5 22. f3 gxf3 23. Dxf3 Sg6 24. Lg5 f6 25. Dxh5 Sdf8 26. Le3 Le8 27. Dg4 Ld7 28. Dh5 Le6 29. Sb5 De7 30. Sg4 Txd1 31. Txd1 Td8 32. Txd8 Dxd8 33. Sh6+ Lxh6 34. Lxh6 Lf7 35. Dg4 Le6 36. Dg3 Kh7 37. Le3 Dd7 38. Df2 De7 39. g3 Lg4 40. Dd2 Se6 41. Kh2 Sg7 42. Sd6 Dd7 43. Sc4 Df7 44. Sd6 Dg8 45. Df2 Dd8 46. Dd2 Sh5 47. Sf5 Dg8 48. Dd5 Df8 49. Lh6 De8 50. Db7+ Kg8 51. Sg7 De7 52. Dxe7 Sxe7 53. Sxh5 Lxh5 54. Kg2 Kf7 55. Kf2 Sc8 56. Ld2 Sd6 57. b4 Ke7 58. bxa5 bxa5 59. Le3 Sb7 60. Lb3 Kd6 61. Lc4 Sd8 62. Le2 Le8 63. Ld1 Lg6 64. Kf3 Se6 65. g4 Lf7 66. Lc2 Kc6 67. Kg3 c4 68. h5 Sg5 69. Lxg5 fxg5 70. Kf3 ½:½

Einzelnachweise und Quellen

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Weltmeisterschaft auf FIDE
 Ergebnistabelle auf FIDE
 Women's World Championship (2018) – alle Partien bei: chessgames.com

2018
Schachwettbewerb in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Shanghai
Sportveranstaltung in Chongqing
Weltmeisterschaft der Frauen